Alexandre-Louis-Marie Charpentier o Alexandre Charpentier (París, 1856 - 1909), escultor, medallista i ebenista francès
 Constance Marie Charpentier (1767–1849), pintora francesa
 Félix Charpentier (Bollène, 1858 - París, 1924), escultor de francès de finals del 
 François Charpentier (1620 - 1702), escriptor francès
 François Philippe Charpentier (1734 - 1837), inventor francès
 Gustave Charpentier, (1860 - 1956), compositor francès
 Jacques Charpentier (1524 - 1574), metge i filòsof francès
 Jean de Charpentier (1876 - 1855) geòleg suís d'origen alemany
 Jean-Marie Charpentier, arquitecte i compositor francès
 Joseph-François Charpentier de Cossigny (1736-1809)
 Hector Charpentier (1950), artista d'arts plàstiques martiniquès
 Marc-Antoine Charpentier, (1643 - 1704), compositor francès
 Robert Charpentier
 Toussaint de Charpentier (1779 - 1847), zoòleg